Shoppen (englisch  = einkaufen) steht für:

 eine Tätigkeit zur Beschaffung von Waren/Produkten gegen Geld, siehe Einkauf (Konsum)
 Shoppen (Film), deutsche Filmkomödie von Ralf Westhoff (2007)
 Shoppen & Ficken, Komödie von Mark Ravenhill aus dem Jahr 1996

Siehe auch:

 Schoppen (Begriffsklärung)
 Shop
 Shopping